Andania bezeichnet

 Andania, eine antike Stadt
 Andania (Schiff, 1913), ein britisches Passagierschiff
 Andania (Schiff, 1922), ein britisches Passagierschiff
 Andania (Schiff, 1960), ein Frachtschiff